A Equipe Jamaicana de Copa Davis representa Jamaica na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Jamaica.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Jamaicana)

Jamaica